Путнок () — город на северо-востоке Венгрии в медье Боршод-Абауй-Земплен. Население — 7618 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии